

Geografia 
 Metamorfosi – città greca

Letteratura 
 Metamorfosi – poema di Nicandro di Colofone
 Metamorfosi – poema epico-mitologico di Publio Ovidio Nasone
 Metamorfosi – raccolta di alcuni racconti (pubblicata in Italia) di Mary Shelley
 La metamorfosi – racconto di Franz Kafka
 Le Metamorfosi o L'asino d'oro (Metamorphoseon) – opera di Lucio Apuleio

 Metamorfosi – trasformazione favolosa nella letteratura e nella mitologia
 Mutaforma – come forma che muta, in particolare nella letteratura fantasy

Musica 
 Metamorfosi – brano musicale del Banco del Mutuo Soccorso
 Metamorfosi – gruppo musicale romano di rock progressivo
 Metamorfosi – album di Marcella Bella del 1974
 Metamorfosi – album degli Estra del 1996
Metamorfosi – canzone di Valentina Giovagnini, dall'album Creatura nuda del 2002
 Metamorfosi – album di Raf del 2008
 Metamorfosi – album di Naïf Hérin del 2015
 Metamorfosi – album di Noemi del 2021

Scienza 
 Metamorfosi – trasformazione fisica del singolo organo di una pianta
 Metamorfosi – trasformazione della struttura chimica di rocce e cristalli
 Metamorfosi – trasformazione fisica negli animali
 Metamorfosi – trattato di Goethe del 1790

Altro 
 Metamorfosi – opera teatrale di Mary Zimmerman

Pagine correlate 
Le metamorfosi
Metamorphosis

Altri progetti